La saison 1993-1994 est la quatorzième saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario. Les Centennials de North Bay remporte la Coupe J.-Ross-Robertson en battant en finale les Red Wings Junior de Détroit.

Saison régulière

Classement

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries Éliminatoires

Trophées OHL

Liens externes 
Site officiel de la LHO
Hockeydb.com

Voir aussi 

Hockey sur glace en 1993
Hockey sur glace en 1994
Saison de la LHO